Сигналізація:

 Сигналізація (сигналізування) — дія, пов'язана з подачею сигналів.
 Сигналізація — узагальнена назва пристроїв для сигналізування про небезпеку, аварійний стан, певну подію тощо.
 Сигналізація аварійна — сукупність умовних знаків та пристроїв для повідомлення (дзвінком, сиреною, світлом, оголошенням, вібрацією тощо) про аварійний стан об'єктів.
 Сигналізація автомобільна — електронний пристрій для захисту автомобіля від викрадення, крадіжки його частин або речей, що усередині.
 Сигналізація морська — система сигналів у мореплавстві, якими передають повідомлення з берега на судна, з суден на берег або між суднами, підвищуючи тим самим безпеку.
 Сигналізація охоронна — охоронна система на об'єктах нерухомості.
 Сигналізація попереджувальна — спосіб попередження про небезпеку або початку дії, при якому люди можуть опинитися в небезпечній зоні.
 Телесигналізація
 Залізнична сигналізація
 Медична сигналізація

Посилання